Otto Lehmann kan syfta på bland andra:

* Otto Lehmann (1855–1922), tysk fysiker
 Otto Lehmann (1865–1951), tysk museiman
 Otto Lehmann (1889–1968), tysk filmproducent
 Otto Lehmann-Brockhaus (1909–1999), tysk konsthistoriker
 Otto Lehmann-Rußbüldt (1873–1964), tysk pacifist och politisk publicist